Eufaula kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Eufaula (Alabama)
 Eufaula (Oklahoma)

 Eufaula (ARS), album genoemd naar Eufaula in Alabama